Белый Бор  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Белый Бор — деревня (Добромыслинский сельсовет) в Лиозненском районе Витебской области.
 Белый Бор — деревня (Гацуковский сельсовет) в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Белый Бор — посёлок в Троицко-Печорском районе Коми.
 Белый Бор — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Белый Бор — деревня в Демянском районе Новгородской области.